«Друзья Питера» () — комедия 1992 года режиссёра Кеннета Брана.

Сюжет 
Шестеро друзей — выпускников Кембриджа 1982 года —  встречаются 10 лет спустя. Питер наследует большое поместье от отца, и приглашает других провести Новый год с ним. Много изменений произошло в жизнях друзей, но самый тёмный секрет открывает сам Питер…

В ролях 
 Хью Лори — Роджер Чарльстон
 Кеннет Брана — Эндрю Бенсон
 Стивен Фрай — Питер Мортон
 Эмма Томпсон — Мэгги Честер
 Альфонсия Эммануель — Сара Джонсон
 Имельда Стонтон — Мэри Чарльстон
 Филлида Ло — Вера
 Рита Раднер — Кэрол Бенсон
 Тони Слеттери — Брайан
 Алекс Лоу — Пол

Награды и номинации 
 1993 — награда Evening Standard British Film Awards в номинации «Лучшая актриса» (Эмма Томпсон)
 1993 — приз Peter Sellers Award for Comedy
 1994 — номинация на премию «Гойя» в категории «Лучший европейский фильм»

Ссылки 
 
 Рецензия на фильм Алекса Экслера

Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 1992 года
Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-мелодрамы Великобритании
Фильмы о СПИДе
Фильмы Великобритании 1992 года
Фильмы Channel 4 Films